Пан Си Хёк (; ) — южнокорейский ,  и , основатель звукозаписывающей развлекательной компании Hybe Entertainment.

Биография

Ранние годы 
Страсть Пан Си Хёка к музыке зародилась ещё во время учёбы в музыкальной школе, однако его родители были против музыкальной карьеры. Учился в средней школе Кёнги, окончил Сеульский университет.

Карьера 
Пан Си Хёк дебютировал как композитор во время учёбы в университете. В середине 90-х он встретил Пак Чин Ёна, вместе с которым они создали дуэт и начали музыкальную карьеру. Когда Пак Чин Ён основал компанию JYP Entertainment, Пан Си Хёк присоединился к нему в качестве композитора, продюсера и аранжировщика. Их первая группа g.o.d. стала достаточно известной. Они выпустили дебютный альбом «Chapter 1», в котором Пак выступил продюсером и основным автором песен, а Пан, в свою очередь, — аранжировщиком. Некоторые из наиболее известных песен g.o.d были аранжированы Паком, в частности One Candle и Road.

Его сценический псевдоним Hitman появился в начале 2000-х, когда g.o.d были одним из самых популярных бой-бэндов страны. Помимо g.o.d, Пан Си Хёк также сочинил песни, ставшие впоследствии хитами для таких артистов, как Им Чхан Джон, Пак Чи Юн, Рейн, Wonder Girls, 2AM, Teen Top, Пэк Чи Ён и других.

В 2005 году Пан Си Хёк покинул JYP Entertainment и основал собственную компанию Big Hit Entertainment, которая является домом для бой-бэндов BTS, TXT и других. Он продолжил писать песни и работать продюсером. Пан написал шесть песен для альбома BTS Wings, выпущенного в октябре 2016 года. Wings выиграл Best Producer Award, Mnet Asian Music Awards и Премию Автора Песен в Melon Music Awards. В июне 2018 года его назвали одним из лучших музыкальных продюсеров благодаря успеху BTS.

В 2019 году его состояние оценивалось примерно в $770 млн.

В конце июня 2021 года компания HYBE Labels (бывшая Big Hit Entertainment) объявила о том, что в её штате произойдут значительные кадровые перестановки. В частности, Пан Си Хёк сосредоточится на производстве музыки как своей основной специализации, при этом он по-прежнему будет входить в совет директоров и участвовать в принятии решений по основным проектам.

Продюсирование

Награды и номинации

Примечания